Kapek ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Kapek (* 1976), deutsche Politikerin (Grüne), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Antonín Kapek (1922–1990), tschechoslowakischer kommunistischer Politiker
 Frank Kapek (* 1951), deutscher Politiker (AL), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin